Stanisław Kalabiński (1890-1941) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Kalabiński (1923-1980) – polski historyk, badacz dziejów ruchu robotniczego.